Samgye-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Samgye-myeon, Imsil-gun, socken i Imsil-gun, Norra Jeolla, 
 Samgye-myeon, Jangseong-gun, socken i Jangseong-gun, Södra Jeolla,